KKG steht für:
 Karl’s kühne Gassenschau, eine Schweizer Varieté-Theatergruppe
 Kernkraftwerk Gösgen (Schweiz)
 Kernkraftwerk Grafenrheinfeld (Deutschland)
 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz  (Deutschland)
 Konsumkreditgesetz (Schweiz)

KKG bezeichnet außerdem verschiedene Schulen:

 Kaiser-Karls-Gymnasium (Aachen)
 Käthe-Kollwitz-Gymnasium (Zwickau)
 Käthe-Kollwitz-Gymnasium (München)
 Käthe-Kollwitz-Gymnasium (Wilhelmshaven)
 Käthe-Kollwitz-Gymnasium (Osnabrück)
 Kurt-Körber-Gymnasium (Hamburg)

kkg steht für:
 Mabaka Valley Kalinga (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Kalinga (Sprache) der Igorot in der Provinz Kalinga

KKG